Tongguan bezeichnet:

 Tongguan (Weinan) (潼关县), Kreis der Stadt Weinan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tongguan (Tongling) (铜官区), Stadtbezirk der Stadt Tongling in der chinesischen Provinz Anhui
 Tongguan (Mojiang) (通关镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mojiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tongguan (Wangcheng) (铜官街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wangcheng in der chinesischen Provinz Hunan